Bellande ist der Familienname folgender Personen:

 Chloë Bellande, kanadische Drehbuchautorin, Schauspielerin und Regisseurin
 Edward Bellande (1897–1976), US-amerikanischer Flugpionier
 Jean-Robert Bellande (* 1970), US-amerikanischer Pokerspieler